Башар аль-Ассад — президент Сирії з 2000 року.
 Башар (bashar) — вигаданий офіцерський чин у всесвіті «Дюни».
 Ламія Аджи Башар (курд. لمياء حجي بشار р. 1998) — іракська правозахисниця езидського походження.
 Башар Ресан (,  22 грудня 1996, Багдад) — іракський футболіст.
 Метехан Башар (тур. Metehan Başar, нар. 30 січня 1989, Адапазари, Туреччина) — турецький борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу.
 Хаккі Башар (тур. Hakkı Başar; нар. 24 вересня 1969, провінція Сакар'я) — турецький борець греко-римського стилю, чемпіон світу.
 Гюнселі Башар (22 січня 1932 — 20 квітня 2013) — переможниця конкурсів «Міс Туреччина» і «Міс Європа».